Цзи Шужу (; род. 27 ноября 1982 года, уезд Пиндун, Тайвань) — тайваньская тхэквондистка, член национальной сборной Тайваня на Олимпийских играх 2000 и 2004 годов. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года в Сиднее в категории до 49 кг.

На чемпионатах мира по тхэквондо 1997 и 1999 годов завоевала золотые медали в категориях до 47 и 51 кг соответственно.

На Олимпиаде в Сиднее проиграла будущей победительнице Лорен Бернс из Австралии решением судей, но смогла выиграть утешительный финал и матч за 3-е место.

В 2003 году приняла участие в Летней Универсиаде в Тэгу и завоевала бронзовую медаль.

На Олимпийских играх в Афинах в 2004 году участвовала в категории до 57 кг, уступила в четвертьфинале представительнице Таиланда и выбыла из дальнейшей борьбы.

Окончила Центральный полицейский университет (уезд Таоюань). Назначена в отдел полиции города Синьбэй по делам женщин и детей, при этом через неделю после назначения на должность задержала преступника. В дальнейшем была назначена руководителем подразделения отряда дорожной полиции города Синьбэй, одновременно получает степень магистра на факультете спортивной атлетике Национального тайваньского педагогического университета.

Примечания

Ссылки 
 

Тхэквондисты Тайваня
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы мира по тхэквондо